Příjmení Wroński nosí více významných osobností:

 Andrzej Wroński (* 1965) – polský zápasník – klasik
 Józef Maria Hoene-Wroński (1776–1853) – polský filozof a matematik
 Tadeusz Wroński (1915–2000) – polský houslista a hudební pedagog